16. Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy 2023 - kolejna edycja zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy, która odbyła się w styczniu 2023 r. we włoskim regionie Friuli-Wenecja Julijska.

Kalendarz 
Na podstawie:

Dyscypliny

Miejsca

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 

 
2023 we Włoszech
2023 w Austrii
2023 w Słowenii